Småskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Småskär, Björneborg (fi: Mooskeri), Satakunta, 
 Småskär (Brändö, Åland), ö, 
 Småskär, Kristinestad, tidigare ö nu del av landområde i Kristinestad 
 Småskär, Nagu, Åboland,

Sverige 

 Småskär, ö, Luleå kommun, Norrbottens län, 
 Småskärens klippor, naturreservat utanför Småskär

Se även
Småskären

Robotskapade Finlandförgreningar